Podboršt (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Podboršt (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica